Барбакан:
 Барбакан — фортификационное сооружение, предназначенное для дополнительной защиты входа в крепость.
 Барбакан — барбакан в руинах, историческо-архитектурный памятник в Бече (Польша).
 Барбакан — барбакан, историческо-архитектурный памятник в Варшаве (Польша).
 Барбакан — барбакан, историческо-архитектурный памятник в Кракове (Польша).
 Барбакан — барбакан, историческо-архитектурный памятник в Пече (Венгрия).
 Барбакан Жатецких ворот — барбакан, историческо-архитектурный памятник в Кадани (Чехия).
 «Барбакан в Кракове» — картина маслом (1903) Яна Станиславского.
 «Барбакан» (La Barbacane) — журнал (1963), издающийся во Франции.
 «Барбакан» — журнал (1969 — 2010), издававшийся в Варшаве (Польша).